Карабаево — название населённых пунктов:

Россия 
 Карабаево — деревня в Бураевском районе Башкортостана.
 Карабаево — деревня в Советском районе Кировской области.
 Карабаево — деревня в Апастовском районе Татарстана.
 Карабаево — деревня в Яльчикском районе Чувашии.